Valentić ist der Familienname folgender Personen:

 Elija Valentić (* 1998), kroatische Leichtathletin
 Mario Valentić (* 1980), kroatischer Schauspieler
 Nikica Valentić (* 1950), kroatischer Jurist und Politiker